Каргапо́льцев — русская фамилия.

 Каргапольцев, Василий Иванович (1906—1978) — советский хозяйственный и политический деятель.
 Каргапольцев, Сергей Константинович (род. 1961) — российский инженер-машиностроитель и педагог, ректор ИрГУПС.

 Каргапольцева, Екатерина Дмитриевна (род. 2001) — российская футболистка.

См. также 
 Каргопольцев, Владимир Андреевич (род. 1946) — советский и российский учёный в области авиации.